Нормандија може да се односи на:
 Нормандија, регион у Француској
или:
 Горња Нормандија, бивши регион у Француској
 Доња Нормандија, бивши регион у Француској
 Војводство Нормандија, бивша држава

Види још 
 Норманди